Equal Rights est un label de Dancehall créé en 1995 en France, entre Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine. Il aurait disparu en 2002.

Discographie

 Capleton & Friends - African Star Specials (ERLP1 / ERCD1) - 1996

 Kings of Kings - Show Us The Way (ERLP2 / ERCD2) - 1997

 Bounty Killer - Poor People Governor (ERCD3) - 1999

 The Revenge Of King Jammy's Super Power Allstars - Volume 1 - Jump Up & Wake Up (ERLP4a / ERLP4b / ERCD4) - 2000

 The Revenge Of King Jammy's Super Power Allstars - Volume 1 - Babylon Boops Fi Dead! (ERLP5a / ERLP5b / ERCD5) - 2000

 The Revenge Of King Jammy's Super Power Allstars - Volume 2 - Jammy's, Jammy's, Where Are You Going ? (ERLP6a / ERLP6b / ERCD6) - 2001

 The Revenge Of King Jammy's Super Power Allstars - Volume 2 - Gwan! Synthesyzer Voice (ERLP7a / ERLP7b / ERCD7) - 2001

 The Revenge Of King Jammy's Super Power Allstars - Volume 3 - 100% Original Tune In Style (ERLP8a / ERLP8b / ERCD8) - 2001

 The Revenge Of King Jammy's Super Power Allstars - Volume 3 - Feel The Jammy's Super Power's Vibes !! (ERLP9a / ERLP9b / ERCD9) - 2001

Alaska
Equal Rights étant dédié au Dancehall Jamaicain, le label Alaska accueillait les autres formes de musique.
 38 Dub Band - Shanti Mix - Stepping Forward Dub (ALKCDM1) - 1997

Notes et références 

Label de reggae
Fondation en 1995